W Rumunii
 Ocoliș – gmina w okręgu Alba
 Ocoliș – wieś w okręgu Alba, w gminie Ocoliș
 Ocoliș – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Groși